

Алексієво — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Алексієво — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Алексієво — присілок, Слободський район, Кіровська область